Отаџбина има више значења:

 
 Отаџбина (филм)
 Отаџбина (часопис)
 Отаџбина. Књижевност, наука, друштвени живот, часопис
 Свеукрајинско обједињење „Отаџбина”, политичка партија
 Мајка Отаџбина, статуа